

Toponyme

Elva, ville du Manitoba

Elva, ville du comté de Tartu

Elva, communauté de l'Illinois

Elva, ville du Piémont

Prénom 

 Elva Goulbourne (née en 1980), athlète jamaïquaine
 Elva Hsiao (née en 1979), chanteuse Taïwanaise

Autre 
 Elva, constructeur automobile britannique
 Elva, ancien constructeur français d'automobile
 McLaren Elva, speedster produit par McLaren Automotive